Создание Югославии — процесс создания Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года — Королевство Югославия). Оно было создано после Первой мировой войны.

Предыстория 

Впервые идея южнославянского государства зародилась ещё в XVII веке на территории Славонии и Хорватии и была развита хорватскими философами, считавшими единственным, что поможет славянам восстановить потерянную свободу после долгих веков иноземного ига, это объединиться в одно целое и освободиться от тирании и диктатуры. Идея «Великой Иллирии» поддерживалась интеллигенцией и многими политиками Хорватии. Движение стремилось создать государство, которое охватит все земли южных славян (а также некоторые неславянские земли). 

Сильное развитие движение получило лишь в конце XIX века, во многом благодаря ослаблению цензуры, которая раньше строго запрещала пропагандировать идеи национальных государств.

После Берлинского конгресса 1878 года от власти Османской империи освободились Сербия, Черногория и Княжество Болгария.

3 марта 1878 года был подписан Сан-Стефанский мир. Согласно ему России отходил Карс, Ардаган, Батум и Баязет, а также Южная Бессарабия. Болгария и Босния и Герцеговина получали широкую автономию, а Сербия, Черногория и Румыния — независимость. Кроме того, Турция обязывалась выплатить контрибуцию в 310 миллионов рублей. Условия мира не удовлетворили великие державы, и под их давлением Россия была вынуждена принять участие в Берлинском конгрессе, на котором итоги мира были пересмотрены. Территория Болгарии была урезана, Баязет остался у Турции, кроме этого Великобритания получила Кипр, а Австро-Венгрия — Боснию и Герцеговину.

Тем не менее главный итог войны — получение балканскими народами независимости, пересмотрен не был. Это дало надежду и другим славянским народам, находившимся на территории Австро-Венгрии. В 1909 году в состав Австро-Венгрии вошла Босния.

В 1906 году румын по национальности Аурел Попович издал книгу «Соединённые Штаты Великой Австрии», в которой выдвинул идею федерализации империи. Он писал: «Времени осталось немного. Все народы монархии […] ожидают спасительных шагов императора. Это решающий исторический момент: сохранится или погибнет империя Габсбургов? Пока всё ещё можно исправить и сохранить». Южным славянам, как и прочим народам Австро-Венгерской империи, планировалось предоставить автономию. Хотя предложение Поповича и не было принято императором, оно стало источником вдохновения для мирных переговоров в конце Первой мировой войны.

Югославянский комитет 

В начале Первой мировой войны (1914) некоторые славянские политические деятели Габсбургской империи, включая Анте Трумбича, Ивана Мештровича, Николу Стоядиновича и других, эмигрировали за границу. 30 апреля 1915 года в Лондоне югославянские политики сформировали комитет с целью представлять интересы южных славян Австро-Венгрии.

Югославянский комитет начал сбор средств среди южных славян, особенно проживавших в Северной Америке. «Югославами», которые связывали себя с движением по созданию единого государства, были словенцы, хорваты и сербы. Основными сторонниками комитета были высланные из Австро-Венгрии югославы, проживавшие в Великобритании и Северной Америке. Влияние комитета позволяло его членам высказывать своё мнение правительствам стран Антанты, которые при постоянном ослаблении Австро-Венгрии воспринимали комитет всё более и более серьёзно.

Помимо того, что основной целью комитета было объединение габсбургских земель южных славян с Королевством Сербия, бывшим независимым, его более срочной задачей являлось предотвращение присоединения к Италии Истрии и Далмации. В 1915 году Антанта вовлекла Италию в войну обещанием значительных территорий в обмен на её участие. По секретному Лондонскому договору (1915) обещанные территории включали Истрию и большую часть Далмации, где тогда проживало много итальянцев.

Корфская декларация 

Сербский парламент, которому в ходе войны пришлось покинуть страну, начал заседать на острове Корфу (1916). 20 июля 1917 председателем Совета министров Сербии Николой Пашичем и председателем Югославянского комитета Анте Трумбичем была подписана Корфская декларация, послужившая основой для создания будущего послевоенного югославянского государства. В преамбуле сообщалось, что сербы, хорваты и словенцы «одинаковы по крови, по языку, по культуре, по чувству единства, по безграничности и целостности собственных земель, а также по общим жизненным интересам». Однако, вопрос о правах национальных меньшинств (македонцев, албанцев, венгров) описан не был. Единое государство было задумано как конституционная монархия, возглавляемая сербской династией Карагеоргиевичей.

Государство словенцев, хорватов и сербов 

В период распада Австро-Венгерской империи 6 октября 1918 году Народное вече словенцев, хорватов и сербов взяло власть в свои руки, заняв Загреб. Таким же образом без кровопролития Народное вече взяло под свой контроль все югославянские земли в составе Австрии. 29 октября 1918 года легитимный парламент Королевства Хорватия и Славония объявил о разрыве 816-летней унии с Королевством Венгрия и о вхождении Хорватии в уже существующее Государство словенцев, хорватов и сербов (ГСХС). На следующий день парламент Королевства Венгрия также поддержал разрыв отношений с Королевством Хорватия и Славония, что сделало выход страны из Габсбургской монархии полностью легитимным.

Однако, вскоре в стране начался политический кризис. К середине ноября из повиновения центральным властям вышли 12 местных органов самоуправления, в Баня-Луке была создана самостоятельная республика, а в ряде районов воцарилось полное безвластие. Большое беспокойство Народного веча вызывала необеспеченность границ. В Далмации итальянские войска захватывали одну территорию за другой, ссылаясь на Лондонский договор 1915 года; на границе Словении и Австрии сосредотачивались австрийские войска, в Банате — венгерские. 5 ноября 1918 года ГСХС обратилось за помощью к Сербии. 24 ноября 1918 года Народное вече после долгих споров приняло решение об объединении ГСХС с Сербией и о посылке в Белград представительной делегации.

1 декабря 1918 года, после встречи властей ГСХС и Сербии в Белграде, состоялось объединение этих государств. Незадолго перед этим сербская армия заняла Воеводину. К Сербии была присоединена часть территории никем не признанной Республики Банат (другая её часть досталась Румынии), а позже часть непризнанной Сербско-Венгерской Республики Баранья-Байя.

Сербия 

В ходе Сербской кампании 1915 года Сербия потерпела сокрушительное поражение. Центральные державы полностью оккупировали её территорию. В 1917 году восстановленная на Корфу сербская армия вновь вступила в войну на Салоникском фронте совместно с силами Антанты. Сербские и французские войска нанесли поражение болгарским и австро-венгерским силам в Вардарской долине. 30 сентября 1918 года Болгария капитулировала.

После падения Австро-Венгрии сербские вооружённые силы быстро завладели всей сербской территорией, а также Вардарской Македонией, Черногорией, Банатом, Бачкой и Бараньей, и Сремом, но остановились у границ других габсбургских территорий, отошедших к Государству словенцев, хорватов и сербов, ожидая официального союза между ним и Сербией. За три дня, 24—26 ноября к Королевству Сербия были присоединены Черногория, Срем, Банат, Бачка и Баранья, в каждом из которых до этого были собственные администрации.

Срем 

После развала Австро-Венгрии Срем стал частью вновь созданного Государства словенцев, хорватов и сербов. 29 октября 1918 года парламент Королевства Хорватия и Славония разорвал отношения с Веной и Будапештом. 5 ноября 1918 года Земун призвал Сербскую Королевскую Армию защитить город от Центральных держав. 24 ноября местный парламент, составленный из представителей разных частей Срема, собрал Национальный совет в Руме. Жители западного Срема, населённого преимущественно хорватами, не были представлены на этой ассамблее. Национальный совет, опасаясь, что объединения не произойдёт, а Загреб промедлит, решил принять участие в создании нового южнославянского государства и провозгласил объединение с Сербией.

Банат, Бачка и Баранья 

После поражения Центральных держав и предстоявшего распада Австро-Венгрии централизованная система власти в стране была уничтожена и власть на местах с лета 1918 года оказалась в руках у местных самопровозглашённых народных советов. В Нови-Саде был создан «Сербский Национальный Комитет», который вскоре создал свои отделения в регионах Банате, Бачке и Баранье, с целью создать предварительную администрацию этих регионов. Комитет стремился объединить не только сербов в регионе, но и других славян, в особенности буневцев. Для выполнения своих целей комитет создал собственные вооружённые силы под названием «Сербская Национальная Гвардия». Опасаясь, что их силы слишком малы, 5 октября 1918 года местная администрация Панчево обратилась к Сербии с просьбой о защите.

1 ноября 1918 года социал-демократы в Тимишоаре провозгласили независимость Республики Банат, пытаясь представить его как мультиэтничный регион, который не может принадлежать только Сербии или Румынии. 4 ноября Банатский народный совет организовал военизированные отряды с целью установить контроль над всей территорией республики, но это ему так и не удалось. 15 ноября сербские войска вошли в Банат c запада, а румынские с востока, и республика прекратила своё существование, поделённая между двумя странами. Бачка и часть Бараньи находились под контролем местных предварительных администраций, которые, приветствуя сербскую армию, обратились к правительству Сербии с просьбой окончательно установить контроль на землями Войводины и изгнать оттуда остатки венгерской администрации.

25 ноября 1918 года была сформирована «Великая народная ассамблея сербов, буневцев и других славян Баната, Бачки и Бараньи» из 757 представителей, избранных в 211 муниципалитетах (из них 578 депутатов — сербы, 84 — буневцы, 62 — словаки, 21 — русины, 6 — немцы, 3 — шокцы, 2 — хорваты и 1 — венгр). В этом парламенте были представлены два течения: радикальное и демократическое. Более слабое демократическое течение желало связей с Загребом и Государством словенцев, хорватов и сербов и, как славянская часть бывшей Австро-Венгрии, они хотели установить отношения с Королевством Сербия, настаивая на единстве всех югославов и отмене внутренних этнических границ. Радикалы во главе с Яшей Томичем считали, что три народа имеют разную культуру и традиции. Несмотря на то, что создание Югославянского государства представлялось неизбежным, эти народы не могли, по мнению радикалов, считаться единой общностью. Они стремились сперва объединить все сербские территории. В конце концов, из опасения, что не объединившись с Сербией, Войводина останется одна, победило радикальное течение и регион был присоединён к Сербии.

После провозглашения Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (КСХС) национальный совет избрал своих собственных членов Временного национального представительства сербов, хорватов и словенцев. Баранья же стала укрытием для коммунистов и других политических беженцев, скрывающихся от белого террора Миклоша Хорти.

Согласно Трианонскому договору большая часть Бараньи отходила к Венгрии, что привело к протестам населения и стало причиной провозглашения Сербско-Венгерской Республики Бараньи-Байи художником, сербом по национальности, Петром Добровичем. Республика просуществовала несколько дней, 25 августа 1921 года она подверглась вторжению и была аннексирована Венгрией, в соответствии с границами определёнными Трианонским договором. Договор также оставил за Венгрией некоторые северные территории, находящиеся под контролем Сербии, c проживаемым в нём южнославянским меньшинством. С другой стороны значительное количество немецкого и венгерского населения оставалось в пределах КСХС. Центральный Банат оставался за Румынией, регион был разделён по принципу этнического большинства, оставляя тем самым румынское меньшинство в Югославии и сербское меньшинство в Румынии.

Регион Банат, Бачка и Баранья оставался отдельным субъектом до 1922 года, когда была принята новая администрация и унитарная система управления государством. Регион был разделён на административные зоны: Бачка (с центром в Нови-Саде), Белград и Подунавье (центр в Смедерево). Когда в 1929 году было провозглашено Королевство Югославия, большая часть региона стала частью Дунайской бановины, с малой частью отходящей столице, Белграду.

Черногория 

Само государство Черногория изначально было создано под влиянием идей объединения всего сербского народа в единую Великую Сербию. Это делало государство более консервативным в своей политике, по сравнению с другими частями будущей Югославии. В 1907 году в Черногории был создан парламент, первой политической партией которого стала Народная партия, придерживающаяся курса на сближение и объединение южнославянских народов, совместно с объединением всех сербских земель. В 1914 году Никола I Петрович заключил союз с Королевством Сербия и стал инициатором объединительного процесса, который был прерван вскоре начавшейся Первой мировой войной.

Вступившая в войну для содействия эвакуации сербской армии в Грецию, Черногория была полностью оккупирована австро-венгерскими войсками в начале 1916 года. Король Никола I подписал указ о демобилизации армии и покинул страну. Сербия и другие союзные страны признавали правительство Николы I в изгнании как единственно легитимное. Весной 1916 года король назначил премьер-министром страны Андрию Радовича, который находился вместе с ним в изгнании, но через два месяца, 17 января 1917 года, тот подал в отставку из-за неприятия королём проекта объединения Сербии и Черногории. 4 марта 1917 года, в Женеве, Андрия Радович создал Черногорский комитет национального объединения, который будет полностью поддержан сербским правительством Николы Пашича.

В 1918 году армии Антанты выбили австрийские войска из Черногории, и Сербия установила там собственный режим. 15 октября 1918 года сербское правительство дало Черногорскому комитету национального объединения указ в кратчайшие сроки разработать полный план объединения двух государств, при этом велев оккупационному правительству пресекать всякую агитацию о восстановлении Черногорского государства. Через 10 дней, согласно новому закону о выборах, комитет принял решение провести всенародные выборы в парламент.

Закон противоречил черногорской конституции, лишал власти действующий парламент, 2/5 которого на момент находились не в Черногории, и отменял решение короля Николы I Петровича, который также находился за границей, о том, что парламент должен был начать свою работу сразу же при наступлении перемирия. Официальной причиной новых выборов было названо отсутствие в стране значимой части парламентариев. Выборы были проведены без списков голосующих, единственными наблюдателями были представители из Сербии. Новоизбранная Подгорицкая скупщина 26 ноября 1918 года объявила о свержении действующего короля и всей династии Петровичей, в пользу Карагеоргиевичей и короля Сербии Петра I. Было объявлено об объединении с Сербией и, как следствие, присоединение к Корфской декларации о создании единого Югославянского государства.

Международные отношения 

Объединение Королевства Сербия и Государства словенцев, хорватов и сербов создало Королевство сербов, хорватов и словенцев (КСХС) — новое балканское государство с неопределёнными границами, которые оно стремилось расширить. Такие же цели были и у других членов Антанты на Балканах (Греции и Румынии), собственные интересы в регионе были также у Италии.

В 1919 году Румыния выдвинула войска к границе с КСХС с целью аннексии сербской части Баната, что привело к частичной мобилизации сербской армии. Под давлением великих держав Сербия и Румыния всё же достигли компромисса. КСХС считало, что было обделено во время решения проблемы Баната. Недовольство правительства страны также вызывали территориальные приобретения, которые по итогам войны сделала Греция.

В 1921 году в союзе с Грецией КСХС начало вести боевые действия против Албании, которые закончились, как только в Албании произошла проюгославская революция и установление протектората Лиги Наций.

Одновременно с этим кризисом КСХС вместе с другими странами Малой Антанты послала ультиматум Королевству Венгрия. Страны Малой Антанты были готовы объявить стране войну, в случае возвращения на её престол габсбургского монарха Карла I.

Союз новосозданного государства, Румынии и Греции в 1922 году развернёт против Болгарии ту же кампанию, что недавно предпринимала против Албании, мстя ей тем самым за ущерб, нанесенный во время Первой мировой войны.

10 октября 1920 года в Каринтии был проведён плебисцит, согласно которому 59,1 % проголосовавших в славянской части региона () высказались за оставление региона в составе Австрийской Республики.

Италия 

Далматинский портовый город Задар (Зара) и несколько островов Далмации были отданы Италии. Город Риека (Фиуме) должен был стать Свободным городом, но вскоре был оккупирован отрядом под командованием Габриэля Д’Аннунцио и в городе была провозглашена Республика Фиуме. Через 16 месяцев республика пала и Фиуме был возвращён статус свободного города. 27 января 1924 года Риека (Фиуме) была аннексирована Италией, согласно Римскому договору между КСХС и Италией. Но спор о границе между государствами всё же продолжился. Италия заявляла о своих правах на другие регионы адриатического побережья, которые большинство итало-венетского населения покинуло в 1919—1922 годах. В то время как КСХС требовало вернуть себе Истрию, часть бывшего Австрийского Приморья, которое было отдано после войны Италии, как часть бывшей Венецианской республики, и чьи города были населены преимущественно итальянцами, но сельское население оставалось преимущественно славянским (словенским и хорватским).

Последствия

Ситуация в Словении 
На выборах в Народную Скупщину в марте 1923 года в Словении победила Словенская народная партия, которая осуждала Конституцию 1921 года как «санкционирующую гегемонию сербства, что является губительным для государства, в котором проживают три народа».

Ситуация в Черногории 

Присоединение Черногории к Сербии с использованием при этом вооружённых сил привело к Рождественскому восстанию, которое вылилось в партизанскую войну и продолжалось долгие годы.

В качестве реакции на Подгорицкую скупщину, которая свергла Николу I и приняла решение о безусловном присоединении к Королевству Сербия, началось Рождественское восстание, поддерживаемое сторонниками независимости Черногории — зеленашами (). Сторонники союза с Сербией (Белаши; ) помогали сербским властями в подавлении восстания. Против противников объединения государства начались репрессии.

Некоторые из групп зеленашей продолжали сопротивляться властям КСХС вплоть до 1929 года.

Ситуация в Хорватии 

С самого момента создания нового государства, между хорватскими и сербскими правящими кругами появились разногласия, непонимание и открытое противостояние. Степан Радич, глава Хорватской крестьянской партии, был сторонником устройства КСХС как федеративной республики, в то время как сербское правительство определило унитарно-монархическое устройства страны. Хорватии пришлось лишиться своих многовековых институтов, на которых и основывалась её государственность, как то сабор, жупанство и частное домобранство, что в 1921 году было закреплено Видовданской конституцией.
Среди хорватской части общественности недовольство новым государством нарастало с самого начала, уже на четвёртый день после провозглашения создания КСХС — 5 декабря 1918 года граждане вышли на улицы Загреба требуя существования Хорватии как отдельного, независимого государства. Когда демонстрация присоединилась к двум полкам хорватского народного ополчения, власти в Загребе, во главе с комиссаром полиции Гргом Ангелиновичем, предприняли меры по подавлению восстания с помощью народной полиции и лояльных к новой власти моряков из Пулы, 13 человек было убито. Это событие позже стало известно как Прошинацкие жертвы.

В следующем 1919 году хорватские политики учредили в Париже Конгресс примирения, выступая за самоопределение хорватского народа, движение собрало подписи 157 000 хорватов. Хорватские депутаты, при поддержке Степана Радича, решили бойкотировать Белградскую Скупщину и основали в Загребе Хорватское народное заступничество, которое 8 декабря 1920 года, основываясь на праве самоопределение, провозгласило Хорватскую сельскую республику.

Ситуация в Вардарской Македонии 

В новоприсоединённых землях южной части Королевства СХС возник так называемый «македонский вопрос». Недовольная разделением региона Внутренняя македонско-одринская революционная организация (ВМОРО) начала вооруженную борьбу за создание Великой Македонии (объединение эгейской, пиринской и вардарской).

ВМОРО обвиняло Белградское правительство в политике денационализации и сербизации македонского населения. Область Вардарской Македонии в Сербии называли «Южной Сербией» (неофициально) или «Вардарской бановиной». Язык македонских славян официально рассматривался как диалект сербскохорватского языка. Притом этот южный диалект был запрещен к преподаванию, а его употребление в официальных кругах наказывалось.

В последующие годы в Вардарской Македонии правительство было вынуждено держать постоянные войска, чтобы те вели борьбу с македонскими и проболгарскими националистами. В связи с этим в Вардарской Македонии постоянно оказывалось давление на гражданское население, и власти КСХС преследовали тысячи человек подозревавшихся в сотрудничестве с Внутренней македонско-одринской революционной организацией.

Ситуация в Косове и Метохии 

Преобладающее в регионе албанское население было против присоединения Косова к сербскому или КСХС государству. Сербские войска встретили вооруженное сопротивление со стороны албанских формирований — качаков. В том же 1918 году был основан Комитет народной защиты Косова, известный как Косовский комитет, который боролся за отделение территорий, населенных албанцами (Косова, Метохии, западной Македонии и части Санджака) от новосозданного Королевства сербов, хорватов и словенцев и присоединения их к Албании. Комитет сотрудничал с черногорской эмиграцией, поддерживающей свергнутого короля Николу, и македонским ВМРО, принимая также финансовую и оружейную помощь от Королевства Италия. Последующие годы были отмечены вооруженными столкновениями между сербской армией и жандармерией с албанскими качаками. После полного установления в регионе сербской администрации и отчасти военного режима многие албанцы предпочли переселиться из Косова на историческую родину.

Видовданская конституция 
28 июня 1921 года была принята Видовданская конституция — первая Конституция КСХС. Пришедшее к власти правительство сербских радикалов Пашича постоянно конфликтовало с Народной скупщиной (работу парламента даже приостановили на 5 месяцев) и, в конечном итоге, было отправлено в отставку. После него в 1924 году к власти пришло правительство Давидовича, которое сменило в 1926 году правительство Узуновича, а в 1927 году правительство В. Вукичевича. Скупщину в 1927 году вновь распустили, но вновь избранный парламент почти сразу столкнулся со внутренними противоречиями — 20 июня 1928 года черногорский депутат Рачич на заседании Скупщины застрелил трех хорватских депутатов. Вскоре правительство Вукичевича ушло в отставку и его сменило правительство во главе со словенцем А. Корошецом, которое через полгода также сложило свои полномочия. 6 января 1929 года королевский манифест отменил Видовданскую конституцию и запретил деятельность всех политических партий.

См. также 
 Королевство Югославия
 Югославия
 Распад Австро-Венгрии
 Распад Югославии

Примечания

Литература 
 The Birth of Yugoslavia, Volume I, Henry Baerlain, 1922, L. Parsons, London
 The Birth of Yugoslavia, Volume II, Henry Baerlain, 1922, L. Parsons, London
 Beiträge zur Banater Geschichte: Die Turbulenzen der Jahre 1918—1919 in Temeschburg by Richard Weber 
 Podgorička skupština by Mijat Šuković 
 The Corfu Declaration, 20 July 1917
 Yugoslav National Council’s Address to Prince Alexander of Serbia, 24 November 1918
 The First Yugoslavia: Search for a Viable Political System — by Alex N. Dragnich (Englisch)
 Prince Alexander’s Address to Yugoslav National Council, November 1918

Югославия
 
История Сербии
История Черногории
История Боснии и Герцеговины
История Северной Македонии
История Хорватии
История Словении